Alveopora är ett släkte av koralldjur. Alveopora ingår i familjen Poritidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Alveopora